Deponie Nord steht für:
 Deponie Nord (München)
 Deponie Nord (St. Pölten)